|-
| (5601) 1991 VR || 1991 VR || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5603) Rausudake || 1992 CE || 5 февраля 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5604) 1992 FE || 1992 FE || 26 марта 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5605) Кусида (Kushida) || 1993 DB || 17 февраля 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (5606) Мурамацу (Muramatsu) || 1993 EH || 1 марта 1993 || Такане || С. Отомо
|-
| (5607) 1993 EN || 1993 EN || 12 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5608) Олмос (Olmos) || 1993 EO || 12 марта 1993 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5609) Стронконе || 1993 FU || 22 марта 1993 || Стронконе || А. Ваньоцци
|-
| (5610) Балстер (Balster) || 2041 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5611) 1943 DL || 1943 DL || 26 февраля 1943 || Турку || Лийси Отерма
|-
| (5612) Невский (Nevskij) ||  || 3 октября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5613) Донской (Donskoj) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5614) Яковлев (Yakovlev) || 1979 VN || 11 ноября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5615) Искандер (Iskander) || 1983 PZ || 4 августа 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5616) Фогтланд (Vogtland) ||  || 29 сентября 1987 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5617) Емельяненко (Emelyanenko) || 1989 EL || 5 марта 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5618) Сайтама (Saitama) || 1990 EA || 4 марта 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5619) Шаир (Shair) ||  || 26 апреля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5620) Джейсонуилер (Jasonwheeler) || 1990 OA || 19 июля 1990 || Паломар || Б. Роман, Элеанора Хелин
|-
| (5621) Эрб (Erb) ||  || 23 сентября 1990 || Паломар || Кеннет Лоуренс
|-
| (5622) Персиджулиан (Percyjulian) ||  || 14 октября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5623) Ивамори (Iwamori) || 1990 UY || 20 октября 1990 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (5624) Shirley ||  || 11 января 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5625) Джеймсфергюсон (Jamesferguson) ||  || 7 января 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5626) Melissabrucker || 1991 FE || 18 марта 1991 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5627) 1991 MA || 1991 MA || 16 июня 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5628) Preussen ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (5629) Кувана (Kuwana) ||  || 20 февраля 1993 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5630) Billschaefer || 1993 FZ || 21 марта 1993 || Паломар || J. B. Child
|-
| (5631) Sekihokutouge ||  || 20 марта 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5632) Ингелеманн (Ingelehmann) || 1993 GG || 15 апреля 1993 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
|  ||  || 27 октября 1978 || Паломар || C. M. Olmstead
|-
| (5634) Викторборге (Victorborge) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (5635) Коул (Cole) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5636) Джейкобсон (Jacobson) || 1985 QN || 22 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5637) Гий (Gyas) ||  || 10 сентября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5638) Дейкоон (Deikoon) ||  || 10 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5639) Ćuk || 1989 PE || 9 августа 1989 || Паломар || Джефф Алу, Элеанор Хелин
|-
| (5640) Ёсино (Yoshino) ||  || 21 октября 1989 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (5641) МакКлиз (McCleese) || 1990 DJ || 27 февраля 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5642) Боббиуильямс (Bobbywilliams) ||  || 27 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5643) Рокес (Roques) ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5644) Maureenbell ||  || 22 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5645) 1990 SP || 1990 SP || 20 сентября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5646) 1990 TR || 1990 TR || 11 октября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5647) Сароджининайду (Sarojininaidu) || 1990 TZ || 14 октября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|  ||  || 11 ноября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5649) Доннаширлей (Donnashirley) ||  || 18 ноября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5650) Мотихито-о (Mochihito-o) || 1990 XK || 10 декабря 1990 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (5651) Траверса (Traversa) ||  || 14 февраля 1991 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (5652) Амфимах (Amphimachus) ||  || 24 апреля 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5653) Камарильо (Camarillo) ||  || 21 ноября 1992 || Паломар || Элеанор Хелин, Кеннет Лоуренс
|-
| (5654) Терни (Terni) || 1993 KG || 20 мая 1993 || Стронконе || А. Ваньоцци
|-
| (5655) Barney || 1159 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5656) Олдфилд (Oldfield) || A920 TA || 8 октября 1920 || Гамбург || Вальтер Бааде
|-
| (5657) Грумбридж (Groombridge) ||  || 28 августа 1936 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5658) Clausbaader || 1950 DO || 17 февраля 1950 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5659) Vergara ||  || 18 июля 1968 || Cerro El Roble || К. Торрес, S. Cofre
|-
| (5660) 1974 MA || 1974 MA || 26 июня 1974 || Паломар || Чарльз Коваль
|-
| (5661) Хильдебранд (Hildebrand) ||  || 14 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (5662) Wendycalvin ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5663) McKeegan ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5664) Eugster ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (5665) Begemann ||  || 30 января 1982 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (5666) Рабле (Rabelais) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5667) Нахимовская (Nakhimovskaya) ||  || 16 августа 1983 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5668) Фоуцаулт (Foucault) || 1984 FU || 22 марта 1984 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 12 февраля 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5670) Росстэйлор (Rosstaylor) ||  || 7 ноября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5671) Chanal || 1985 XR || 13 декабря 1985 || CERGA || - 
|-
| (5672) Либби (Libby) ||  || 6 марта 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5673) McAllister ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5674) Wolff ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5675) Евгенилебедев (Evgenilebedev) ||  || 7 сентября 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5676) Вольтер (Voltaire) ||  || 9 сентября 1986 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5677) Абердония (Aberdonia) ||  || 21 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5678) Дюбридж (DuBridge) || 1989 TS || 1 октября 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5679) Akkado || 1989 VR || 2 ноября 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5680) Несмит (Nasmyth) ||  || 30 декабря 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5681) Бакулев (Bakulev) ||  || 15 сентября 1990 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5682) Бересфорд (Beresford) || 1990 TB || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5683) Бифукумонин (Bifukumonin) || 1990 UD || 19 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5684) Кого (Kogo) ||  || 21 октября 1990 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (5685) Sanenobufukui || 1990 XA || 8 декабря 1990 || Minami-Oda || Т. Номура, К. Каваниси
|-
| (5686) Chiyonoura || 1990 YQ || 20 декабря 1990 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (5687) Yamamotoshinobu ||  || 13 января 1991 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (5688) Kleewyck ||  || 12 января 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5689) Рён (Rhon) ||  || 9 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (5690) 1992 EU || 1992 EU || 7 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5691) Fredwatson || 1992 FD || 26 марта 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5692) Shirao || 1992 FR || 23 марта 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5693) 1993 EA || 1993 EA || 3 марта 1993 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5694) Berenyi || 3051 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5695) Remillieux || 4577 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5696) Ибсен (Ibsen) || 4582 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5697) Аррениус (Arrhenius) || 6766 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5698) Нольде (Nolde) || 4121 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5699) Мунк (Munch) || 2141 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5700) Гомер (Homerus) || 5166 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|}